Adolph Achner (fl. 1904 ) foi um botânico  romeno.

Ligações externas 
  

Botânicos da Romênia